Duck River (engl. für „Enten-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse

in Australien:
 Duck River (Parramatta River), Nebenfluss des Parramatta River im Bundesstaat New South Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Duck River (Connecticut River), Zufluss eines Mündungsarmes des Connecticut River bei Old Lyme im Bundesstaat Connecticut 	
 Duck River (Galena Bay), Zufluss in die The Lagoon der Galena Bay im Bundesstaat Alaska
 Duck River (Mulberry Fork), Nebenfluss des Mulberry Fork nahe Hanceville im Bundesstaat Alabama
 Duck River, Alternativname des Duck Creek (Oberer See), eines Zuflusses des Oberen Sees im Bundesstaat Michigan – siehe Oberer See
 Duck River (Tennessee), Nebenfluss des Tennessee River bei Sycamore Landing im Bundesstaat Tennessee
 Duck River (White River), Nebenfluss des White River nahe Haresville im Bundesstaat Arkansas – siehe White River (Mississippi River)

Siehe auch:
 Duck (Begriffsklärung)